Південноамериканський кубок 2019 — 18-й розіграш другого за значимістю клубного футбольного турніру Південноамериканської конфедерації футбола (КОНМЕБОЛ). Титул переможця вперше здобув еквадорський Індепендьєнте дель Валле.

Розклад матчів

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6/20 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/21 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/22 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|8/22 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|12/27 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|13 лютого/1 березня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|14/28 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|15/28 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 лютого/22 березня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 березня/16 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 березня/17 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 березня/19 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 березня/17 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 березня/18 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 березня/18 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 березня/19 квітня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|2 квітня/2 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|3 квітня/1 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 квітня/1 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 квітня/2 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 квітня/3 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 квітня/8 травня 2019

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22/29 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22/30 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/28 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24/30 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24/31 травня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|10/17 липня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|10/18 липня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|12/19 липня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/31 липня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24/31 липня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 липня/1 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 липня/2 серпня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/14 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|8/16 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21/28 серпня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 серпня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|19/26 вересня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|20/25 вересня 2019

|}

Фінал

Див. також 
 Кубок Лібертадорес 2019

Посилання 
 Південноамериканський кубок 2019, CONMEBOL.com 
 Південноамериканський кубок на soccerway

2019
2019 у футболі
2019 у південноамериканському спорті